Méditerranée steht für:

 Département Méditerranée, Département des französischen Kaiserreichs
 Méditerranée (ZEAT), Statistikregion in Frankreich
 Méditerranée (Schiff), Fähre der französischen Reederei Corsica Linea
 Méditerranée, ein Name für den Zeppelin LZ 121

Siehe auch:
 Palais de la Méditerranée 
 Université de la Méditerranée
 Villa Méditerranée